Eusebi Escolàstic (segles III-IV), historiador grec
 Eusebi (cònsol), cònsol el 359
 Eusebi de Mindos (Mindos, Cària - ?), filòsof neoplatònic contemporani d'Eunaple
 Eusebi (jurista) (), jurista romà d'Orient
 Bisbes:
Papa Eusebi (Grècia o Casano, Calàbria), Papa (309–310)
Eusebi de Laodicea (? - 268), bisbe de Laodicea
 Eusebi de Cesarea (Palestina, ~264 - Cesarea?, 339), Bisbe de Cesarea i historiador eclesiàstic
 Eusebi de Samòsata (?- ~ 380), bisbe de Samosata i sant
 Eusebi de Vercelli (~283–381), bisbe de Vercelli i sant 
 Eusebi de Nicomèdia (), bisbe de Nicomèdia
 Eusebi d'Emesa (), bisbe d'Emesa 
 Eusebi de Dorilea (), bisbe de Dorylaeum
 Eusebi de Milà (), bisbe de Milà
 Eusebi de Tarragona (? - 632), arquebisbe de Tarragona (610-632)
 Sacerdots i monjos:
 Eusebi Sofroni Jerònim (Stridon, ~331/345 - Betlem, 420), escriptor i religiós romà, teòleg, venerat com a sant i Gran Doctor de l'Església 
 Eusebi de Roma (?- ~357), sacerdot, màrtir i sant
 Eusebi d'Antioquia (), abat de Corifa i sant 
 Eusebi el Monjo (), monjo del monestir de Nítria
 Eusebi d'Alexandria (), escriptor eclesiàstic romà d'Orient
 Eusebi d'Esztergom (), canonge i fundador, venerat com a beat
 Eusebi de Sankt Gallen (segle IX), sant escocès, monjo a Saint-Gall
 Eusebi de Murano o d'Osorno (? - 1501/02), beat venecià del segle XV